Полюхович Іван Павлович (1954 р.) — український політик.
 Полюхович Іван Тимофійович  (1924 — 1997) — обвинувачений у злочинах часів Другої світової війни австралієць.
 Полюхович Олександр Васильович (13 серпня 1974 — 11 жовтня 2022) — український військовий.
 Полюхович Юрій Юрійович (1980 р.) — український науковець-майяніст, дипломат, історик, громадсько-політичний діяч, кандидат історичних наук, виконувач обов'язків міністра освіти і науки України з 10 по 25 березня 2020 р.
 Полюхович Ярослав Ярославович (1986 р.) — український спідвейний гонщик, чемпіон України серед дорослих та юніорів, вихованець рівненського спідвею.

Див. також
 Полюховичі